Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship) van 2018 vond plaats van 9 tot en met 15 april in het Amerikaanse Houston. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Kevin Anderson → vervangen door  Blaž Kavčič
  Jérémy Chardy → vervangen door  Taro Daniel
  Chung Hyeon → vervangen door  Bjorn Fratangelo
  Lukáš Lacko → vervangen door  Tim Smyczek
  Feliciano López → vervangen door  Henri Laaksonen
  John Millman → vervangen door  Ernesto Escobedo

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Houston
ATP-toernooi van Houston